Israëlisch basketbalteam (mannen)
 Israëlisch basketbalteam (vrouwen)